Seznam polkov z zaporedno številko 121.

Seznam 
 Pehotni
 121. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 121. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 121. pehotni polk (ZDA)
 121. strelski polk (ZSSR)
 121. pehotni polk (Wehrmacht)
 121. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 121. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 121. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 121. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 121. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi